«Данков» — российский футбольный клуб из Данкова. Основан в 1993 году. Лучшее достижение в первенстве России — 6 место во 2 зоне третьей лиги в 1994 году.

История 
В 2007 году клуб выиграл кубок Борцова и стал бронзовым призёром чемпионата Липецкой области по второй группе. В чемпионате области по мини-футболу 2008 года во второй группе занял 3 место и не попал в плей-офф, где мог бы сражаться за повышение в классе.

Два раза подряд в 2011 и 2012 году ФК «Данков» стал обладателем Кубка Липецкой области.

Прежние названия 
 «ДХЗ» — 1993
 «Химик» — 1993-2008
 «Данков» — 2008-н.в.

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info
 Состав в 2010 году

Примечания 

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Липецкой области
Данков